A PrvaLiga 2006–2007-es szezonja volt a bajnokság 16. kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az NK Domžale lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1

Szlovén labdarúgó-bajnokságok